Okręty US Navy o nazwie USS "Hudson":
 Pierwszy "Hudson" był fregatą zakupioną przez US Navy w 1828 i sprzedaną w 1844.
 Drugi "Hudson" był kutrem patrolowym, który został wydzierżawiony przez US Navy w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej.
 Trzeci "Hudson" (DD-475) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1973.
 Czwarty "Hudson" (AOT-184) został zwrócony właścicielowi w lutym 1984.

Hudson